Robert Nilsson kan syfta på:

Robert Nilsson (ishockeyspelare) (född 1985) – ishockeyspelare
Robert Nilsson (konstnär) (1894-1980) – skulptör och keramiker
Robert Nilsson (politiker) – politiker
Robert Nilsson (friidrottare) – sprinterlöpare